Pemalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Pemalang, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Pemalang (ort), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Pemalang, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar